Тёплиц () — немецко-еврейская (идишская) фамилия, происходящая от румынского города Топлица (название которого славянского происхождения, «талые воды»). Известные носители:

 Тёплиц, Ежи (1905—1995) — польский организатор в сфере киноискусства, многолетний ректор Государственной высшей киношколы в Лодзи.
 Тёплиц, Каспер (род. 1960) — французский композитор польского происхождения, работает в области академической электронной музыки.
 Тёплиц, Кшиштоф Теодор (1933—2010) — польский публицист и кинокритик, племянник Ежи Тёплица.
 Тёплиц, Отто (1881—1940) — немецкий математик.